Johannes Olearius kan syfta på:

* Johannes Olearius (1546–1623), tysk teolog
 Johannes Olearius (1611–1684), tysk teolog och psalmförfattare
 Johannes Olearius (1639–1713), tysk teolog
 Johannes Andreas Olearius (1639–1684), tysk teolog

Se även 
 Johann Olearius